Die Abkürzung IEF steht für

 Isoelektrische Fokussierung, eine elektrophoretische Auftrennung von Proteinen in einem Gel 
 International Energy Forum, ein internationales Forum von Energieministern
 Index of Economic Freedom, der Wirtschaftsindikator Index für wirtschaftliche Freiheit – publiziert von Heritage Foundation und dem Wall Street Journal

IEF